18 де Агосто има више значења:

 18 де Агосто (Поанас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 18 де Агосто, Корал де Палос (Агва Пријета), насеље у савезној држави Сонора у Мексику